Niemcy:
 Egestorf – dzielnica miasta Barsinghausen
 Egestorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg

Zobacz też:
 Egestorff